Осино́вичи — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на реке Олешенка в 12 км к юго-востоку от села Карамышево и в 43 км к юго-востоку от Пскова.

История 
До 1 января 2010 года деревня была административным центром ныне упразднённой Осиновичской волости.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района